Okamoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Makoto Okamoto
 Hanjiro Okamoto
 Motoharu Okamoto

Robotskapade auktorsförkortningar